DIN – skrótowe określenie nazwy Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego (Deutsches Institut für Normung) oraz norm przez ten instytut stworzonych, m.in.:
 DIN 476 – obecnie ISO 216. Norma stworzona w 1922 roku, określająca formaty arkuszy papieru (np. A4),
 DIN (fotografia) – norma określająca czułość materiału światłoczułego,
 Szyna DIN – standard szyny montażowej,
 Złącze DIN – złącze elektryczne wykonane zgodnie z normą DIN,
 Mini-DIN – złącze elektryczne opracowane przez Niemiecki Instytut Normalizacyjny, zminiaturyzowana wersja złącza DIN,
 DIN 75490 – (ISO 7736) norma określająca rozmiar zatok montażowych dla radioodbiorników samochodowych,
 DIN Setting – norma określająca siłę mocowań wiązań butów narciarskich w celu ich poprawnego wyczepiania,
 DIN 1451 – norma określająca rodzaj czcionki typu sans-serif stosowanej w drogownictwie niemieckim,
 FF DIN – odmiana czcionki DIN 1451 o mniejszej wadze,
 DIN 47100 – norma standaryzująca kolory żył kabli komunikacyjnych w zależności od ich numeru,
 DIN 72552 – norma standaryzująca numerację wszystkich złączek elektrycznych występujących w samochodzie,
 DIN 66399 – norma regulująca wymogi i obowiązki w zakresie bezpiecznego niszczenia dokumentów i nośników danych,
 DIN 31635 – standard transliteracji alfabetu arabskiego,
 DIN 13164 – norma określająca skład apteczki.
 Din (hebr. Prawo) – piąta sefira kabalistycznego Drzewa Życia.
 Din – skrótowiec powszechnie używany w Serbii na określenie dinara serbskiego.